Джозеф Альберт Флоримонд Ледюк (; 22 ноября 1902, Салаберри-де-Валлифилд — 31 июля 1990, Монреаль) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1930, 1931).

Игровая карьера 
В течение восьми сезонов с 1925 по 1933 годы играл за «Монреаль Канадиенс», в составе которого два раза подряд в 1930 и 1931 годах выиграл два Кубка Стэнли. По окончании сезона 1932/33 перешёл в «Оттава Сенаторз», где отыграл почти весь сезон, перейдя по ходу сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс», за который отыграл 7 матчей.

По окончании сезона вернулся в «Канадиенс», но отыграв только 4 матча, в дальнейшем играл за фарм-клубы «Квебек Касторс» и «Провиденс Редс», завершив карьеру по окончании сезона 1936/37 в возрасте 34 лет.

Смерть 
Скончался в Монреале 31 июля 1990 года на 88-ом году жизни.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Провиденс Редс»
Обладатели Кубка Стэнли